Клад — зарытые в земле или спрятанные иным способом деньги или другие ценности
 Клад (мультфильм)
 Клад (пьеса)  — пьеса-сказка советского драматурга Евгения Шварца.
 Клад (фильм, 1961)
 Клад (фильм, 1975)
 Клад (фильм, 1988)
 Клад (фильм, 2003)
 Клад (журнал)

 Клад — русская народная сказка.

Топоним 
 Клад — посёлок, Старошайговский район, Мордовия, Россия.

См. также 
 Всаднический клад — захоронение воина-всадника.
 Клада — ветвь филогенетического дерева, объединяющая организмы, происходящие от общего предка.
 Клады